TR poate fi:

 Turcia, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .tr, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Turcia
 Limba turcă, codul ISO 639-1
 Teleorman, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Terni, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Tripura, stat în India, codul ISO 3166-2:IN
 <tr>, element XHTML și HTML
 Termen redus, concept folosit în armată pentru soldații care beneficiază de reducerea termenului de serviciu militar, numiți Teriști

Legături externe 
  „TR” la acronymfinder.com